Cherif Labidi – attore tunisino
 Khemais Labidi – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tunisino
 Meherzia Labidi – politica e traduttrice tunisina
 Mohsen Labidi – ex calciatore tunisino
 Sara Labidi – doppiatrice italiana